Galeopsis (Hennepnetel), een geslacht van circa tien plantensoorten uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae)
 Galeopsis (mosdiertje), een geslacht van mosdiertjes uit de familie van de Celleporidae

 Galeopsis